Lamine Sané (Villeneuve-sur-Lot, 22 de março de 1987) é um futebolista profissional senegalês que atua como volante. Atualmente está sem clube.

Carreira 
Lamine Sané representou o elenco da Seleção Senegalesa de Futebol no Campeonato Africano das Nações de 2015.

Orlando City 
No mês de fevereiro de 2018,O Orlando City anunciou a contratação do zagueiro Lamine Sané, do Werder Bremen . 

Em dezembro de 2019 o Orlando City confirma saída de Lamine Sané, depois de mais de 30 partidas disputadas pelo clube.

Titulos 
Copa da França de Futebol : 2012

Ligaçães externas 

Senegaleses de ascendência francesa
Futebolistas do Senegal
Futebolistas do Football Club des Girondins de Bordeaux
Futebolistas do Sportverein Werder Bremen
Futebolistas do Orlando City Soccer Club
Jogadores da Seleção Senegalesa de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2012
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2015